

Салтак — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Салтак — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Салтак'ял